{{Сингл
| Название     = That Don’t Impress Me Much
| Обложка      =
| Исполнитель  = Шанайи Твейн
| Альбом       = Come On Over
| Дата выпуска = 15 декабря 1998
| Формат       = {{flatlist|
 CD-сингл
 [[Сингл#Виниловые|7]]
 сингл на компакт-кассете
}}
| Дата записи  = 1997
| Жанр         = кантри-поп, кантри-рок
| Композитор   = 
| Длительность = 3:38
| Лейблы       = Mercury Nashville
| Продюсер     = 
| Авторы песни = Роберт Джон «Матт» Ланг, Шанайя Твейн
| Предыдущий   = Honey, I’m Home
| Пред_год     = 1998
| Год          = 1998
| Следующий    = When
| След_год     = 1999
| Ещё          = 
}}

«That Don’t Impress Me Much» — песня канадской певицы Шанайи Твейн, седьмой сингл с её третьего студийного альбома Come On Over (1997). Сингл достиг второго места в кантри-чарте Канады и четвёртого в США (Billboard Hot 100). Песня стала лауреатом премии APRA Awards, а её ремикс использовался в качестве официального футбольного гимна на Золотом кубке КОНКАКАФ 2003 года.

 История 
Песня вышла 27 января 1998 года. Сингл был коммерчески успешным в международном масштабе, получил платиновый статус в Австралии и Новой Зеландии, золотой в Великобритании и США. Он достиг 1 места в Новой Зеландии и 3 места в Великобритании. Также он был на позиции № 2 в Канадском кантри-чарте, № 4 в американском в Billboard Hot Country Songs (США). Видеоклип выиграл несколько наград: Video of the Year на церемонии Canadian Country Music Awards и премию MuchMoreMusic Award на церемонии 1999 MuchMusic Video Awards.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard''.

Список треков 
 Australian CD single
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix) — 4:43
 «From This Moment On» (Tempo Mix) — 4:03
 «From This Moment On» (Dance Mix) — 6:22
 «Honey, I'm Home» (Live/Direct TV Mix) — 3:46

 Australian CD maxi single
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix) — 4:43
 «(If You're Not in It for Love) I'm Outta Here!» (Live/Direct TV Mix) — 7:03
 Medley:  (Live/Direct TV Mix) — 7:25
 «Love Gets Me Every Time» (Dance Mix) — 4:42
 «Don't Be Stupid (You Know I Love You)» (Extended Dance Mix) — 4:44

 European CD single
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix Edit) — 3:59
 «From This Moment On» (Tempo Mix) — 4:03

 European CD maxi single
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix Edit) — 3:59
 «From This Moment On» (Tempo Mix) — 4:03
 «From This Moment On» (Dance Mix) — 6:22
 «Honey, I’m Home» (Live/Direct TV Mix) — 3:46

 French CD single
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix Edit) — 3:59
 «Man! I Feel Like a Woman!» — 3:53

 UK CD single CD1
 «That Don’t Impress Me Much» (Dance Mix Edit) — 3:59
 «From This Moment On» (Tempo Mix) — 4:03
 «From This Moment On» (Solo Vocal/Remix) — 3:46

 UK CD single CD2
 «That Don’t Impress Me Much» — 3:38
 «You're Still the One» — 3:34
 Medley:  (Live/Direct TV Mix) — 7:25
 «That Don’t Impress Me Much» (Video) — 3:49

 US CD Single
 «That Don’t Impress Me Much» (Remix #1) — 3:59
 «That Don’t Impress Me Much» (Remix #2) — 3:40

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 40 млн просмотров)

Синглы 1998 года
Песни Шанайи Твейн
Кантри-песни
Синглы Mercury Records
Песни 1997 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом
Гимны
Песни футбольных болельщиков
Лауреаты премии APRA
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии